Al-Kusajr – miasto w Egipcie
 Al-Kusajr – wieś w Libanie
 Al-Kusajr – miasto w Syrii